Националният отбор по волейбол на Парагвай представя страната на международни турнири и състезания. Отборът се представя добре на континенталните първенства, но няма участие на олимпийски игри.

Олимпийски игри 

Спорт в Парагвай
Парагвай